

Patronyme 

 Gilles Garcin (1647-1702), peintre français ;
 Laurent Garcin (1683-1752), botaniste français ;
 Étienne Garcin (1784-1859) écrivain provençal ;
 Joseph Héliodore Garcin de Tassy (1794-1878), orientaliste français ;
Jenny-Laure Garcin (1896-1978), peintre et critique d'art française ;
 Jules Garcin (1830-1896), violoniste, chef d'orchestre et compositeur français ;
 Nicolas Garcin (1834-1915), général français ;
 Raymond Garcin (1897-1971), neurologue français ;
 Edmond Garcin (1917-1999), homme politique français ;
 Jean Garcin (1917-2006), résistant et homme politique français ;
 Ginette Garcin (1928-2010), actrice française ;
 Gilbert Garcin (1929-2020), photographe français ;
 Henri Garcin (1929-2022), acteur belge ;
 Thierry Garcin (1947-), chercheur français en sciences politiques ;
 Bruno Garcin (1949-), acteur français ;

 Jérôme Garcin (1956-), journaliste et écrivain français ;
 Christian Garcin (1959-), écrivain français ;
 Éric Garcin (1965-), footballeur français.
 Romain Garcin (1985-), photographe et directeur artistique français.

Personnage de fiction 

 Joseph Garcin, personnage de Huis clos de Jean-Paul Sartre.

Toponyme 

 Garčin, village et municipalité croate du comitat de Brod-Posavina.